Амбари́ша или Амбари́ш — санскритский многозначный термин.

 Амбариша — легендарный царь, герой пуранической литературы индуизма.
 Амбариша Даса — (Альфред Браш Форд; род. 1950) — американский бизнесмен и меценат, правнук Генри Форда.